Pucallpa puede designar:
 a Pucallpa, capital del departamento de Ucayali (Perú);
 a Pucallpa, nombre alternativo de Cantagallo, ubicado en Lima; y
 a Pucallpa, poblado de la provincia de Azuay (Ecuador).

Otros 
 Pucallpa (categoría), categoría de la ciudad en Perú.
 Pucallpa (significado), en el  Wikcionario.